Fernando de Portugal (Almeirim, 17 de noviembre de 1433-Setúbal, 18 de septiembre de 1470), fue un infante portugués, duque de Viseo, duque de Beja y condestable de Portugal

Esbozo biográfico 
Era el segundo hijo varón del rey Eduardo I de Portugal y de la infanta Leonor de Aragón y hermano menor del rey Alfonso V. A la muerte de su padre en 1438 y para asegurar la sucesión, dada a la corta edad del nuevo rey y la amenaza de la peste, fue jurado también como heredero en Tomar. Aunque de hecho no asumió la Corona, se puede decir que fue un rey nominal, por lo que recibió el trato que a esta categoría correspondía, mas no tomó parte en las acciones y decisiones de gobierno de la Corona, puesto que su hermano Alfonso era el monarca legítimo.

Fernando murió el 18 de septiembre de 1470 en Setúbal y fue sepultado en Beja, en el monasterio de las Religiosas de la Concepción, el cual había sido fundado por su esposa. El 30 de septiembre de 1506 muere su viuda Beatriz y fue sepultada al lado de Fernando. El epitafio de los cónyuges dice:

Matrimonio e hijos 
Se casó en 1447 en Alcáçovas con su prima-hermana, Beatriz de Portugal, hija del infante Juan. La pareja tuvo nueve hijos, de los que cinco llegaran a la adultez:

 Juan (1448-1472), sucesor de su padre en el dominio patrimonial, con el nombre de Juan I;
 Diego (1450-1484), sucesor de su hermano mayor con el nombre de Diego I, fue asesinado;
 Eduardo;
 Dionisio;
 Simón;
 Leonor (1458-1525), casada con su primo el rey Juan II;
 Isabel (1459-1521), casada con el duque Fernando II de Braganza;
 Catarina;
 Manuel I de Portugal (1469-1521), rey de Portugal.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 
 

Infantes de Portugal del siglo XV (casa de Avís)
Duques de Portugal del siglo XV
Condestables de Portugal
Príncipes herederos de Portugal
Gobernadores portugueses de Ceuta

Nacidos en Almeirim
Fallecidos en Setúbal